Рели́кт (от  — «остаток»):
 Реликтовые виды, реликты ( — остаток) в биологии — живые организмы, сохранившиеся как остаток предковой группы, более широко распространённой или игравшей более значительную роль в экосистемах в прошедшие геологические эпохи.
 Реликты в космологии — объекты, которые образовывались только в начале эволюции Вселенной (реликтовое излучение, реликтовые монополи).
 Реликтовое излучение — космическое электромагнитное излучение, сохранившееся с начальных этапов существования Вселенной.
 РЕЛИКТ-1 — советский эксперимент по изучению реликтового излучения с использованием орбитального радиотелескопа (июль 1983 — февраль 1984).
 «Реликт» — фантастический роман-эпопея Василия Головачёва.
 «Реликт» — фантастический фильм ужасов 1997 года режиссёра Питера Хайамса.
 «Реликт» — модульный комплекс динамической защиты 3-го поколения для танков.
 Иногда термин «реликт» применяют по отношению к ландшафтам (например, тундростепь в Восточной Сибири — реликтовый ландшафт) и минералам.

См. также 
 Атавизм
 Рудимент